Pedro Barbosa (futebolista), director desportivo e ex-futebolista português;
 Pedro Barbosa (escritor), escritor, professor e pesquisador português;
 Pedro Jorge Barbosa, futebolista de areia da Selecção Portuguesa.

Ver também

Desambiguações de antropônimos